Leichtmatrose kann gemeint sein

 ein Seemann im letzten Lehrjahr, siehe Seemann#Matrose
 Leichtmatrose (Band), ein Electro-Musikprojekt aus Münster (Westfalen)
 Leichtmatrose (Redewendung), eine saloppe Bezeichnung für eine Person

Siehe auch: